Margaretha af Sverige (Margaretha Sofia Lovisa Ingeborg) (25. juni 1899 – 4. januar 1977) var prinsesse af Sverige og Norge, og senere dansk prinsesse som hustru til Prins Axel af Danmark.

Fødsel og opvækst
Prinsesse Margaretha blev født den 25. juni 1899 på Villa Parkudden på Djurgården i Stockholm som prinsesse af Sverige og Norge. Hun var niece af Kong Gustav 5. af Sverige og ældste datter af kongens bror, Prins Carl af Sverige, hertug af Västergötland, og dennes hustru, Prinsesse Ingeborg af Danmark. Märthas farfar var Kong Oscar 2. af Sverige og hendes morfar var Kong Frederik 8. af Danmark.

Margaretha havde tre søskende: Søstrene Prinsesse Märtha og Prinsesse Astrid, der senere blev henholdsvis kronprinsesse af Norge og dronning af Belgien. Desuden havde hun en lillebror, Prins Carl.

Prinsessen Margaretha voksede op med sine søskende i den såkaldte Byströms villa (senere Prins Carls Palæ) på Djurgården i Stockholm. Somrene tilbragte familien på Villa Fridhem ved Bråviken i Östergötland.

Ægteskab

22. maj 1919 giftede hun sig i Stockholm med sin mors fætter Prins Axel af Danmark, søn af Prins Valdemar af Danmark og Prinsesse Marie af Orléans. De fik to sønner:
 Prins Georg af Danmark (1920-1986)
 Prins Flemming af Danmark, senere greve af Rosenborg (1922-2002)

Prins Axel og Prinsessen Margaretha fik villaen Bernstorffshøj nær Bernstorff Slot i bryllupsgave, hvor de flyttede ind i 1919 og boede resten af livet.

Senere liv
Etter søsteren Märthas død i 1954 blev "tante Margaretha" en vigtig støtte for sin nevø og sine niecer i Norge. Hun var fadder for prinsesse Märtha Louise.

Prins Axel døde 14. juli 1964. Som enke var hun ofte på besøg i Sverige og repræsenterede af og til kongehuset sammen med andre medlemmer af det svenske kongehus, først og fremmest ved uddelingen af Nobelprisen.

Prinsessen Margaretha overlevede sin mand med 12 år og døde 4. januar 1977 på Tranemosegård i Kongsted nær Fakse på Sjælland. De ligger begge begravet i Bernstorff Slotshave sammen med deres sønner og svigerdøtre.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater gennem livet 
 1899-1905: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margaretha af Sverige og Norge
 1905-1919: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margaretha af Sverige
 1919-1977: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margaretha af Danmark

Dekorationer

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1960)

Udenlandske dekorationer 
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1965)

Anetavle

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 

Prinsesser fra Sverige
Personer fra Stockholm
Huset Bernadotte
Prinsesser fra Danmark
Prinsesser af Norge
Riddere af Serafimerordenen